Ро́уан, Ро́уэн ( — рябина) — английская фамилия:
 Роуэн, Генри (1923−2015) — американский инженер, филантроп, промышленник, бизнесмен, глава Inductotherm Industries Inc.
 Роуэн, Келли (род 1967) — американская актриса.
 Роуэн, Уильям (1789—1879) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Роуэн, Эрик — американский профессиональный рестлер.

Топонимы

См. также 
 Рябина (значения)
 Роуэн — одна из транскрипций названия города Руан.

Примечания